58 км — остановочный пункт на Новгородском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

Пригородное сообщение 
Через остановочный пункт с остановкой по требованию на ней проходит одна пара электропоезда 6925/6926 сообщением Санкт-Петербург — Новгород-на-Волхове — Обухово.
Остановочный пункт находится в 2 км от деревни Чечулино.

Ссылки 
 Платформа 58 км на сайте «Псковские железные дороги» 
 Платформа 58 км на Викимапии

Расписание электропоездов 

 Расписание электропоездов на сайте СЗППК
 
 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новгородского района